Simu:
 Anastase Simu, colecționar de artă român
 Horia Simu, om de afaceri român
 Octavian Simu, scriitor român

Nume de familie românești